«Со́кол» — название нескольких стадионов:
 «Сокол» — стадион в Елизаветинском переулке Москвы.
 «Сокол» — стадион на Новорязанской улице Москвы, первый стадион футбольного клуба «Локомотив».
 «Сокол» — футбольный стадион в Саратове.
 «Сокол» — футбольный стадион в Стрые Львовской области Украины.